Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Qualifikation

1. Runde 
  Lasse Lindelöf /  Ilkka Nyqvist –  Bruce Flockhart /  Graham Rankin: 15-6 / 15-6
  Thomas Reidy /  Ignatius Rusli –  Helio Alvarez Munoz /  Emilio Inostroza Oyanader: 15-0 / 15-2
  Astvaldur Heidarsson /  Sveinn Sölvason –  Xavier Engrand /  Jean-Michel Lefort: 15-12 / 15-11
  Guilherme Kumasaka /  Paulo von Scala –  Pjuzant Kassabian /  Nicolas Pissis: 15-9 / 15-6
  Luis Lopezllera /  Bernardo Monreal –  Arsen Khachatryan /  Hayk Misakyan: 15-2 / 15-7
  Pavel Mečár /  Marián Šulko –  Aldo Polidano /  Kenneth Vella: 15-12 / 15-7
  Brian Abra /  Jean Philippe Goyette –  Mirza Ali Yar Beg /  Mohammed Saqib Majeed: 15-11 / 15-9
  Donal O’Halloran /  Michael O’Meara –  Warren Parsons /  Neale Woodroffe: 15-10 / 15-2
  Jari Eriksson /  Tony Tuominen –  Arturo Amaya /  Enrique Parrales: 15-3 / 15-2
  Richárd Bánhidi /  Gyula Szalai –  Nikolaj Nikolaenko /  Stanislav Pukhov : 13-15 / 15-11 / 15-9
  Michael Adams /  Yogeshsingh Mahadnac –  Maurico Munoz Burgos /  Juan Sobarzo Chaparro: 15-4 / 15-3
  Valeriy Strelcov /  Konstantin Tatranov –  Howard Bach /  Mike Edstrom: 18-16 / 15-6
  Chris Davies /  Matthew Hughes –  Igor Dmitriev /  Maxim Kruglik: 18-16 / 15-10
  Roy Paul jr. /  Robert Richards –  Konstantin Dubs /  Shuan Huang: 15-5 / 15-13

2. Runde 
  Johan Kleingeld /  Gavin Polmans –  Gianmarco La Rosa /  Klaus Raffeiner: 15-9 / 17-14
  Lasse Lindelöf /  Ilkka Nyqvist –  Geoffrey Bellingham /  Dean Galt: 15-13 / 15-5
  Stephan Beeharry /  Denis Constantin –  Florin Posteucă /  Nicusor Vintila: 15-8 / 15-1
  Thushara Edirisinghe /  Duminda Jayakody –  Thomas Reidy /  Ignatius Rusli: 15-18 / 15-9 / 17-15
  Chien Yu-hsun /  Huang Shih-chung –  Martin Farrugia /  Peter Kreulitsch: 15-1 / 15-4
  Astvaldur Heidarsson /  Sveinn Sölvason –  Guilherme Kumasaka /  Paulo von Scala: 17-15 / 15-9
  Luis Lopezllera /  Bernardo Monreal –  Jan Fröhlich /  Jan Vondra: 15-12 / 15-6
  Brian Abra /  Jean Philippe Goyette –  Pavel Mečár /  Marián Šulko: 15-3 / 15-3
  Donal O’Halloran /  Michael O’Meara –  Christian Erichsen /  Pedro Yang: 15-5 / 15-4
  Njörður Ludvigsson /  Tryggvi Nielsen –  Jari Eriksson /  Tony Tuominen: 15-13 / 15-8
  Richárd Bánhidi /  Gyula Szalai –  Michael Adams /  Yogeshsingh Mahadnac: 15-12 / 15-10
  Tsai Jai-lin /  Wei Chun-yi –  Oscar Corpancho /  Guillermo Perea: 15-8 / 15-0
  Valeriy Strelcov /  Konstantin Tatranov –  Reynir Gudmundsson /  Egidijus Jankauskas: 15-4 / 15-3
  Chris Davies /  Matthew Hughes –  Stuart Brehaut /  Mark Grundy: 15-18 / 17-16 / 15-2
  Roy Paul jr. /  Robert Richards –  Michael Garay /  Jorge Meyer: 15-5 / 15-1
  Jaseel P. Ismail /  Vijaydeep Singh –  Leandro Santos /  Ricardo Trevelin: w.o.

3. Runde 
  Lasse Lindelöf /  Ilkka Nyqvist –  Johan Kleingeld /  Gavin Polmans
  Thushara Edirisinghe /  Duminda Jayakody –  Stephan Beeharry /  Denis Constantin
  Chien Yu-hsun /  Huang Shih-chung –  Astvaldur Heidarsson /  Sveinn Sölvason
  Brian Abra /  Jean Philippe Goyette –  Luis Lopezllera /  Bernardo Monreal
  Donal O’Halloran /  Michael O’Meara –  Njörður Ludvigsson /  Tryggvi Nielsen
  Tsai Jai-lin /  Wei Chun-yi –  Richárd Bánhidi /  Gyula Szalai
  Valeriy Strelcov /  Konstantin Tatranov –  Chris Davies /  Matthew Hughes
  Jaseel P. Ismail /  Vijaydeep Singh –  Roy Paul jr. /  Robert Richards

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF-Resultate

1997 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1997
Weltmeisterschaft 1997 Herrendoppel